Список видов, входящих в род 

По данным сайта The Plant List, род Дендрохилум содержит 271 вида.

См. также 
 Виды рода Плевроталлис

Примечания

Ссылки 
  Дендрохилум на сайте The Plant List

Дендрохилум
Дендрохилум